Клуб Регатас Бразил, либо просто КРБ (CRB) — бразильский футбольный клуб из города Масейо, штат Алагоас.
 Крб — сокращённое название украинских карбованцев и советских рублей на Украине в 1918—1996 г. г.